Siekluki peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Siekluki, village de la voïvodie de Mazovie
 Siekluki, village de la voïvodie de Podlachie